

Баффало-Геп — місто, штат Південна Дакота
 Баффало-Геп — місто, штат Техас